Déou, département du Burkina Faso
 Déou, chef-lieu de ce département
 Déou, un village du Cameroun

voir aussi 
 N’Déou, localité de Côte d'Ivoire.